Rodd är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edward Hearle Rodd, brittisk ornitolog
 Francis Rodd, 2:e baron Rennell
 Helen Rodd, kanadensisk zoolog
 Marcia Rodd, amerikansk skådespelerska
 Rennell Rodd, 1:e baron Rennell

Engelska efternamn